Der Dreiband-Weltcup 2015/6 war das sechste und letzte UMB/ACC-Weltcupturnier der 29. Saison des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 13. bis zum 19. Dezember 2015 in Hurghada, Ägypten statt. Es war seit 2004 das elfte Dreiband-Weltcup Turnier in Hurghada.

Geschichte 
Frédéric Caudron gewann in Hurghada sein 15. Weltcupturnier. Nach dem Finale gegen Marco Zanetti, der ein sehr starkes Turnier spielte, sagte Caudron, es war eine seiner besten Dreibandpartien, die er je gespielt habe. Für Zanetti, der 2014 in Hurghada gewonnen hatte, war der Einzug ins Finale enorm wichtig. Er hatte 80 Punkte in der Weltrangliste zu verteidigen. Bei einem frühzeitigen Scheitern drohte ihm der Fall aus den besten zwölf. Denn nur die ersten zwölf bekommen alle Ausgaben für ein Weltcupturnier erstattet.

Zum fünften Mal konnte sich Daniel Sánchez den Gesamtweltcup sichern. Nach einem hart umkämpften Sieg in der Verlängerung im Viertelfinale gegen Tayfun Taşdemir stand sein Sieg fest und er spielt in Antwerpen gegen den Weltmeister Torbjörn Blomdahl beim Player of the Year um die Extraprämien des Jahres.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert. 
 Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Mattheit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich. 
 Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Per-Qualifikationsrunden und auf 40 Points in der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen festgesetzt. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In Der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet bis ein Sieger feststeht. 
 Die Shot clock stand auf 40 Sekunden. 
Wildcards gibt es nur noch zwei für den Ausrichter und je eine für drei der vier Verbände CPB, ACBC, CEB und ACC in denen der Weltcup nicht stattfindet.
 Es werden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizieren sich die 12 Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten für die Finalrunde. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. 

Da die koreanische Armee keine Freigabe für die Ausreise aus Südkorea für Kim Haeng-jik erteilte kamen vier Gruppenzweite ins Hauptfeld.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste werden an die Positionen 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Torbjörn Blomdahl
  Eddy Merckx
  Dick Jaspers
  Tayfun Taşdemir
  Daniel Sánchez
  Choi Sung-won
  Marco Zanetti
  Frédéric Caudron
  Cho Jae-ho
  Hwang Hyung-bum
  Kim Haeng-jik
  Heo Jung-han

Wildcardspieler:
1× CPB:  José Juan Garcia
1× ACBC:  Lee Choong-bok
1× CEB:  Roland Forthomme
2× Organisierender Ausrichter:  Sameh Sidhom,  Mohsen Fouda

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2 und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden. In der letzten (4.) Qualifikationsrunde wird bis 40 Punkte in den Gruppen A–L zu je 3 Spielern gespielt. Die Gruppenersten und die vier besten Gruppenzweiten kommen in die Endrunde der besten 32. Bei Punktegleichstand gilt der bessere GD.

(Die gefetteten Zahlen zeigen die ausschlaggebende Wertung für den Einzug in die Endrunde an.)

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle 142 Spieler aufgeführt, sondern nur die besten 32 (Teilnehmer der Finalrunde).

Gesamtsieger Weltcup 2015 

Anmerkung: Bei Punktegleichheit zählt die beste Platzierung im Weltcupjahr.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2015/1 vom 29. März bis zum 4. April in Luxor
 Dreiband-Weltcup 2015/2 vom 6. bis zum 12. Juli in Porto
 Dreiband-Weltcup 2015/3 vom 10 bis zum 16. August in Ho-Chi-Minh-Stadt
 Dreiband-Weltcup 2015/4 vom 6. bis zum 13. September in Guri
 Dreiband-Weltcup 2015/5 vom 12. bis zum 18. Oktober in Istanbul

2015 6
Karambolageveranstaltung 2015
Billardturnier in Hurghada